Два корабля Королевского флота носили название HMS Spencer, еще один был переименован до спуска на воду:

 HMS Spencer — 18-пушечный шлюп; был заложен как Spencer, но был переименован в Diligence до спуска на воду в 1795 году.
 HMS Spencer — 16-пушечный шлюп, ранее гражданское судно Charles Grey; был куплен Королевским флотом в 1795 году; был захвачен французами в 1804 году.
 HMS Spencer — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1800 году; разобран в 1822 году.